Distrikt Cochas bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Cochas (Concepción), Distrikt in der Provinz Concepción (Region Junín)
 Distrikt Cochas (Ocros), Distrikt in der Provinz Ocros (Region Ancash)
 Distrikt Cochas (Yauyos), Distrikt in der Provinz Yauyos (Region Lima)